

Топонім

Архангельська область
 Шаста — селище в Онезькому районі.
 Шаста — присілок у складі Пінезького району.
 Шаста — річка, притока Ухти.

Каліфорнія
 Шаста — вулкан.
 Шаста — річка, притока річки Кламат.
 Шаста — водосховище.
 Шаста — гідроелектростанція.
 Шаста — переписна місцевість в окрузі Шаста.
 Шаста — округ.

 Маунт-Шаста — місто в окрузі Сискію штату Каліфорнія.
 Шаста-Лейк — місто в окрузі Шаста штату Каліфорнія.

Народи й мови 
 Шаста — індіанський народ, що проживає на півночі Каліфорнії та півдні Орегону на заході США.
  — плем'я, що жило в Орегоні.
 Шастанські мови — вимерла родина мов, що існували на заході США.
 Шаста — мова, за якою названі шастанські мови.

Інше 
  — безалкогольний прохолодний напій.
  — персонаж казки К. С. Льюїса «Кінь та його хлопчик».